Триба (, от tribuo – деля, разделям) е двузначен термин от историята на Древния Рим:

Значения 
 Племе
Според римската традиция най-старото население на Рим се дели на 3 триба: рамни (латини), тиции (сабини) и луцери (етруски). Първоначално във всяка триба влизат по 100, а по-късно по 300 рода. Тези 3 триби съставляват римския народ.

 Окръг
Означава също териториален и избирателен окръг, имащ 1 глас в трибутните комиции. Въвеждането на териториалните триби се приписва на Сервий Тулий (6 в. пр.н.е.), който разделя римската територия на 4 градски и 17 селски триби. Впоследствие, в процеса на завоюване на Италия от Рим, техният брой нараства на 35 към 241 г. пр.н.е.

Табела на трибовете 
От Historischen Atlas der antiken Welt.

Източници 

Административно деление на Древен Рим
География на Древен Рим
Политика на Древен Рим
Избирателни райони